Als Muhadschir (; meist Plural ; von ) wird in der islamischen Welt ein Angehöriger bestimmter historisch bedeutender Gruppen von Auswanderern und Flüchtlingen bezeichnet: 

 Die Muhādschirūn sind die Gefährten Mohammeds, die 622 an der Hidschra teilnahmen.
 Die Muhacir sind Bosniaken und sonstige, vor allem slawische Muslime, die in Folge unterschiedlicher kriegerischer Auseinandersetzungen ins Osmanische Reich und später in die Türkei flohen und sich in Anatolien niederließen.
 Die Muhajir (Volk) in Pakistan sind Urdu-sprachige Muslime, die nach der Teilung Indiens 1947 und den damit zusammenhängenden bürgerkriegsähnlichen Massakern aus dem mehrheitlich hinduistischen Indien ins neu gegründete muslimische Westpakistan flohen.